Церковь Джезу Нуово, (итал. Chiesa del Gesù Nuovo) или Большой Троицы (итал. della Trinità Maggiore) — базилика в Неаполе, расположенная на площади дель Джезу Нуово между обелиском Непорочного зачатия и базиликой Санта-Кьяра.

Церковь Джезу Нуово — одна из самых важных и крупнейших церквей в городе, в ней сконцентрировано большое количество произведений живописи и скульптуры в стиле барокко, над которыми работали самые влиятельные художники неаполитанской школы. Интерьер представляет целостный шедевр искусства неаполитанского барокко.

Внутри находится центр почитания доктора Джузе́ппе Моска́ти (итал. Giuseppe Moscati; 25 июля 1880, Беневенто, Кампания — 12 апреля 1927, Неаполь), канонизированного Папой Иоанном Павлом II в 1987 году.

Предыстория 
Первоначально на этом месте стоял дворец Сансеверино, спроектированный и завершенный в 1470 году Новелло да Сан Лукано по прямому желанию Роберто Сансеверино, принца Салерно. Об этом свидетельствует мемориальная доска, установленная на фасаде самим Новелло:

В 1547 году князья Салерно приняли участие в выступлении против испанского вице-короля Педро Толедского (1484—1553), пожелавшего ввести в Неаполитанском королевстве испанскую инквизицию. Благородное семейство Сансеверино поддержало народное выступление против инквизиции. После поражения восстания у Ферранте Сансеверино были конфискованы его имения (в том числе и этот дворец) и отправлены на распродажу по воле Филиппа II. В 1584 году дворец с садами был продан иезуитам.

История: период иезуитов 
Иезуиты в период между 1584 и 1601 годами переделали гражданское здание в церковь, а затем основали в этом районе так называемый «остров иезуитов», представляющий собой комплекс зданий, в которых разместился орден Иисуса: базилика, дворец Конгрегаций (1592) и Официальный Дом отцов-иезуитов (1608).

Трансформацию вулканического туфа дворца Сансеверино в «камень храма» иезуиты доверили своим собратьям по ордену — архитекторам Джузеппе Валериани и Пьетро Проведи — одними из лучших иезуитских зодчих, помогавшим отцам Общества Иисуса проводить в жизнь их идеи «рекатолизации» (в 1608—1623 годах по проекту отца Пьетро Проведи перестраивалась Джезу Веккьо).

Реставраторы полностью вынесли из дворца все атрибуты роскоши, не жалея сохранять ни пышных комнат, ни цветущих садов. Единственные элементы, которые были спасены — были уникальный рустованный фасад и ренессансный мраморный портал. Работы по переустройству финансировались главным благодетелем иезуитов Неаполя — Изабеллы Фелтрия делла Ровере, княгини Бисиньяно - супруги Никколо Бернардино Сансеверино, последнего представителя ветви принцев Сансеверино в Бисиньяно.

Освящение церкви состоялось 7 октября 1601 года. Несмотря на то, что она официально имела право на освящение во имя Иммаколаты — Непорочной Девы Марии, новая иезуитская церковь в среде неаполитанского люда сразу стала называться «Новая церковь Христа», чтобы отличить ее от уже существующей, которая стала именоваться по этому случаю «Старая церковь Христа»).

В 1767 году — после изгнания иезуитов из Неаполя — церковь перешла к францисканцам, пришедшим сюда из монастырей Святого Креста — Санта-Кроче (итал. Santa Croce) и Троицы Палаццо (итал. Trinità di Palazzo). Именно последние даровали церкви новое имя во имя Тринита Маджоре (Большой Троицы). Францисканцы, однако, оставались здесь недолго.

В 1804 иезуиты были возвращены в королевство, но снова были изгнаны во время французского периода (в 1806—1814) с возвращением Бурбонов, в 1821 году церковь вновь вернулась в ведение Общества Иисуса. Однако в 1848 и 1860 годах иезуиты были снова изгнаны из королевства. Только в 1900 году орден иезуитов смог окончательно вернуться и почувствовать себя вновь уверенно.

Новый «удар» по ордену последовал почти через полвека: во время воздушных бомбардировок англо-американской авиации церковь понесла серьезный урон во время Второй мировой войны

Архитектура 
Проект палаццо рустованного камнями, граненными в виде «алмазных наконечников», разработал Новелло да Сан Лукано — один из первых глашатаев ренессансной архитектуры на юге Апеннинского полуострова — в 1470 г.

Технику «буньято» (невысокого пирамидального блока) часто называют и «каталонским стилем». Действительно, аналогичные дворцы можно встретить в Испании. В Италии же их можно увидеть только в Болонье и Ферраре.

Вопрос об изобретении столь оригинального оформления надо отнести в античную древность. В частности, пример тому — Порта Маджоре в стене Аврелиана (итал. Porta Maggiore nelle Mura aureliane di Roma).

Но рустованный фасад Джезу Нуова знаменит на всю Италию не только «алмазными» гранями, но и мистическими знаками на них, которые веками представляли загадку. Любопытная легенда сообщает, что в Неаполе проживали «мастера камня», которые могли заряжать туфовый камень положительной энергией, ограждающей от воздействия отрицательных энергий. Эти секретные способы внесения в камень положительных импульсов, передавались мастерами своим ученикам только из уст в уста и под присягой. Позитивные и доброжелательные силы извне проникали внутрь здания. Странные выгравированные знаки, которые можно и сегодня распознать на гранях «алмазных наконечников» фасада, были устроены так, что они повторялись в определенном ритме, который воспринимался как «ключ» к оккультного прочтению.

В 2010 году неаполитанский историк-искусствовед Винченцо де Паскуале и венгерские специалисты: иезуит Ксар Дорс (венгр. Csar Dors) и Лорант Рец (венгр. Lòrànt Réz) идентифицировали знаки на гранях руста, как арамейские письмена с изображением нот.

Знаков всего семь, причем на фасаде церкви их можно прочитать в направлении только снизу наверх и справа налево. Нотная партитура представляет концерт для щипковых струнных инструментов с плектром (лат. plectrum, итал. plettro), продолжающийся почти три четверти часа. Ученые, расшифровавшие его, дали название «Загадка» («Enigma»). В этой кропотливой работе искусствоведам помогли математические знания Ассунты Амато (Assunta Amato), архитектурные познания Туллио Поджеро (Tullio Pojero) и юридические знания Сильвано Гравина (Silvano Gravina). Интерпретация была поставлена под сомнение ученым Станислао Сконьямильо (итал. Stanislao Scognamiglio), изучающим герметизм и эзотерическую символику.

Эзотерик предъявил доказательства того, что знаки на рустах не являются символами арамейского алфавита, но могут трактоваться как операционные символы алхимических лабораторий.

Интерьер 
В плане храм имеет греческий крест. Три входа в церковь отражают трехнефное построение пространства. Обширную площадь так же подчеркивает разноцветное мраморное покрытие пола. Слева и справа — по 4 капеллы. По бокам от алтаря — так же по капелле. Рукава трансепта занимают так же ризница (слева) и капелла святого Римско-католической церкви — доктора Джузеппе Москати (итал. Giuseppe Moscati).

Сегодня церковь является примером изобилия разнообразных конфигураций барокко и одним из самых «дорогих» храмов Италии. Богатое барочное убранство было создано в 1639 году по проекту Козимо Фандзаго, когда в церкви — после пожара — проводились реставрационные работы, которые он и возглавил.

В 1717 году весь комплекс был укреплен по проекту Фердинандо Фуга с возведением контропилястр (итал. contropilastri) и внутренних подложек арок (итал. sottarchi). В 1725 году строительство было окончательно официально завершено, хотя еще долго продолжалась возведение куполов.

Центр почитания и место погребения Святого Москати 
Останки неаполитанского врача-бессребреника, канонизированного 25 октября 1987 года, хранятся в капелле Посещения, которая декорировалась на деньги Франческо Мерлино в середине XVI века. В алтаре расположено знаменитое «Посещение» («Визитационе»), изображающее посещение мадонной святой Елизаветы. Работа была начата Массимо Станционе (1585—1656), а закончена Саннино (1659).

Украшения интарсией из полихромного мрамора были начаты Донато Ваннелли (итал. Donato Vannelli) и Антонио Соларио (итал. Antonio Solariо) в 1650—1659 годы. Работы завершил Козимо Фандзаго. В куполе капеллы — на переднем плане — сохранились фрагменты фресок Луки Джордано: на потолке — «История Ионна Крестителя» и «Святые Петр и Павел» — по бокам от окошек. Ангелов в верхних нишах создавал Андреа Фальконе. Путти на фронтонах — Доменико Моисе (Domenico Moise,1685). Слева от алтарного полотна расположена скульптура Святого — доктора Джузеппе Москати авторства Сопелса (P.L. Sopelsa, 1990), так как с 1987 года часовня посвящена современному святому Иосифу (Джузеппе) Москати.

Останки Джузеппе Москати хранятся в погребальной урне под алтарем. Триптих фасада гробницы был создан на медном покрытии в технике чеканки сицилийским мастером Амедео Гаруфи (Garufi, 1977). В данном произведении нашли отражение все основные направления деятельности доктора Джузеппе Москати: слева — доцент биохимии в Университете Неаполя на лекции перед своими учениками; по центру — Святой освящает Евхаристию; справа — главврач госпиталя Санта-Мария дел Паче (итал. Ospedale degli Incurabili), консультирующий больных и страдающих.

Примечания 
1. Giuseppe Moscati // GCatholic.org — 1997.

2. Buchicchio, La guerra tra Aragonesi e Angioini nel Regno di Napoli^ Барон Роберто был сыном Джованни, IX графа Марсико, барона Сансеверино, синьора Сан-Джорджио и Джованны Сансеверино. Среди членов семьи Сансеверино он первым получил титул князя Салерно в 1463. В 1463 г. Роберто Сансеверино, граф Марсико получил официальное наделение властью в Княжестве Салерно[i]. Затем король Ферранте предоставил принцу Роберто Сансеверино также привилегию чеканить свои деньги дипломом, выданным в Терлицци (Terlizzi) 27 ноября 1463. Затем он был назначен Великим адмиралом Королевства: 7 июля 1465 г. уже командовал Арагонским флотом и вместе с Алессандро Сфорца одержал победу в битве при Искье над Джованни д’Анжу, долгое время оккупировавшим остров. В 1470 г. он предпринял строительство великолепного дворца Сансеверино в стиле эпохи Возрождения с фасадом «буньято».

3. Пéдро Áльварес де Толéдо-и-Су́ньига, маркиз де Вильяфранка-дель-Бьерсо, прозванный Великим (Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, Marqués de Villafranca del Bierzo; 1484 — 1553) — испанский полководец из дома герцогов Альба, дядя 3-го герцога Альба, отец Элеоноры Толедской, вице-король Неаполя с 1532 г. Будучи вице-королём в Неаполе, он обнаружил, что в это время царила полная анархия: вельможи открыто восставали против императора, повсюду бродили шайки бандитов. Педро Альварес де Толедо восстановил правильную деятельность судов и стал строго преследовать преступников, не обращая внимания на их происхождение. Всем, кроме дворян, было запрещено носить оружие. Де Толедо много заботился об украшении и оздоровлении Неаполя, прокладывал улицы, строил общественные здания, церкви, фонтаны, проводил каналы. Когда в 1537 г. в Кастро высадились турки, де Толедо отразил их и укрепил приморские города Апулии. Но при-обретённую им таким путём популярность подорвал его фанатизм. В 1540 г. он изгнал из Неаполя евреев, воспользовавшись ненавистью к ним населения. Враг Реформации, убеждённый, что прогресс знания вредит вере, Педро Альварес де Толедо старался подавить лите-ратурное движение и закрыл в Неаполе все академии. В 1547 г. он попробовал ввести инкви-зиционное судилище по образцу Испании, но восстание простого народа и знати заставило его отказаться от этой попытки. Умер во время экспедиции против Сиены. От него по пря-мой мужской линии происходят Луиса Исабель Альварес де Толедо и другие герцоги Медина-Сидония XIX—XX вв.. Через брак своей младшей дочери, Элеоноры Толедской с будущим великим герцогом Козимо I де Медичи, Дон Педро Альварес де Толедо стал пред-ком Бурбонов (королей Франции и Испании), Габсбургов-Лотарингских (императоров Священной Римской империи, Австрии и Австро-Венгрии и великих герцогов Тосканы), династии Стюарт (королей и королев Англии и Шотландии), королей Италии (из Савойской династии) и других правящих семей. Является прямым предком Дианы, принцессы Уэльской, а также её сына, принца Уильяма, герцога Кембриджского, будущего короля Великобритании.

4 Это имя до сих пор сохранилось в названии широкой наклонной дороги, соединяющей Пьяцца-дел Джезу с Виа Монтеоливето и которая называется «Спуск Тринита-Маджоре» (calata Trinità Maggiore).

5. http://www.olofmp3.ru/index.php/Muzykalynye-terminy-P.html. Plectre (фр. плектр) — плектр или медиа́тор — костяная, пластмассовая или металлическая пластинка, гусиное перо или кольцо с «когтем», надеваемое на палец (мизраб).

6. 

7.M.M. Miller "Joseph Moscati: Saint, Doctor and Miracle-worker — статья на Catholic Education Resource Center http://www.catholiceducation.org/articles/catholic_stories/cs0067.html

Литература 
 AA.VV., Napoli (Guida), Napoli, Electa, 1997.
 Олейникова В. Криптография неаполитанского руста или тайный код иезуитов, Курск, Планета, 2018. — 108 c. — ISBN 978-5-6041390-2-8
 Mario Buonoconto, Napoli esoterica. Un itinerario nei «misteri» napoletani, Roma 1996.
 Carlo De Frede, Il principe di Salerno, Roberto di Sanseverino e il suo palazzo in Napoli a punte di diamante, Napoli, 2000.
 Vittorio Gleijeses, La guida di Napoli e dei suoi dintorni, Napoli, Edizioni del Giglio, 1979, pp. 239—252.
 Filippo Iappelli S.I., Guida storica del Gesù di Napoli, Napoli, BUR, 2000.
 Renato Ruotolo, Arte e devozione dalla Controriforma ai tempi moderni. La Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli, in: «Campania Felix», anno V, n. 12, Napoli, maggio 2003.
 Angela Schiattarella — Filippo Iappelli S.I., Gesù Nuovo, Napoli, Eidos, 1997.

Церкви иезуитов
Католические храмы Неаполя